Le terme Kipawa peut faire référence à :

Toponymie

Canada 

Québec
 La municipalité de Kipawa, située dans la MRC de Témiscamingue, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue.
 Le lac Kipawa, vaste plan d'eau de la MRC de Témiscamingue, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, auquel sont associés:
 la rivière Kipawa, un cours d'eau du territoire non organisé de Laniel (Québec).
 la baie de Kipawa, près de la municipalité de Kipawa .
 le barrage de Kipawa, également situé près de Kipawa, .
 le chenal Kipawa, .
 la Zec de Kipawa, une zone d'exploitation contrôlée (ZEC).
 la forêt ancienne du Lac-Kipawa, un écosystème forestier exceptionnel, situé près de la baie Latour du lac Kipawa .

 Rivière-Kipawa, un ancien territoire non organisé, remplacé par Les Lacs-du-Témiscamingue et Laniel (Québec), dans la MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue.

 La baie de Kipawa, une baie du lac Dumoine, dans le territoire non organisé des Lacs-du-Témiscamingue. 

Homonymie de toponyme